Куракин — русская фамилия. Женская форма — .

Представители русского княжеского рода Куракиных 
 
 Куракин, Алексей Борисович (1809—1872) — дипломат, художник.
 Куракин, Алексей Борисович (1759—1829) — российский государственный деятель в царствование Павла I и Александра I.
 Куракин, Анатолий Александрович (1845—1936) — член Государственного Совета.
 Куракин, Андрей Петрович (?—1615) — боярин и воевода.
 
 Куракин, Василий Семёнович (XVII в.) — воевода.
 
 
 
 Куракин, Игорь Анатольевич (1963—2000) — советский и российский футболист.
 Куракин, Михаил Анатольевич (1872—1932) — шталмейстер.
 Куракин, Пётр Андреевич (?—1575) — боярин и воевода.
 Куракин, Семён Андреевич (?—1606) — боярин.
 Куракин, Степан Борисович (1754—1805) — действительный тайный советник.

Прочие носители фамилии 
 Куракин, Антон (род. 1990) — латвийский футболист.
 Куракин, Владимир Васильевич (1922—2001) — полковник, Герой Советского Союза (1945).
 Куракин, Гаврила Гаврилович (1919—1947) — сержант, Герой Советского Союза (1945).
 Куракин, Евгений Фёдорович (1925—2017) — советский партийный и государственный деятель.
 Куракин, Игорь Анатольевич (1963—2000) — советский и российский футболист
 Куракин, Кузьма Лаврентьевич (1904—?) — советский учёный, специалист в области радиолокации, организатор производства.
 Куракин, Николай Семёнович (1914—1943) — лётчик авиации дальнего действия, Герой Советского Союза.

См. также 
 Куракина Дача — сад в Невском районе Санкт-Петербурга.
 Куракина улица — одна из самых коротких улиц в Санкт-Петербурге.